Bob na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski dvosed, tekmovanje je potekalo 23. in 24. februarja 2010.

Rezultati 

Dvosed ženske